União Nacional para a Democracia e o Progresso é um partido político de Guiné-Bissau.

Partidos políticos da Guiné-Bissau